Palazzo Pucci pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:

Palazzo Pucci (Amendolara)
Palazzo Pucci (Florença)

Desambiguação